Памятник борцам революции:
 Памятник борцам революции (Грозный)
 Памятник борцам революции (Иваново)
 Памятник Борцам Революции (Тюмень)
 

См. также:
 Памяти борцов революции (мемориальный север, Омск)
 Мемориал Борцам Революции (Луганск)
 Памятник борцам Октябрьской революции (Харьков)
 Борцам за власть Советов на Дальнем Востоке (Владивосток)